Vigor (vi), conjunt de qualitats d'un vi que afecten al tast i a l'aroma.
 Vigor (llei), força d'obligació en les lleis. Segons el codi vigent a l'Estat espanyol, si no s'estableix altrament, la llei entra en vigor al cap de vint dies de llur publicació al butlletí oficial de l'estat.
 Vigor (videojoc), videojoc de supervivència creat per Bohemia Interactive.